Александър Асенов Джеров е български юрист и политик.

Биография 
Роден е през 1929 година в София. Произлиза от стар род от Македония, към който принадлежи и генерал Климент Джеров. Дядо му по майчина линия е известният юрист Ангел Карагьозов, а брат му е хирургът Димитър Джеров. Завършва право в Софийския държавен университет, след което работи като адвокат. Защитава докторат по международно частно право, професор е по вещно право в Нов български университет.

През 1989 година става член на възстановената Радикалдемократическа партия, тогава член на Съюза на демократичните сили, а от 1993 година е неин заместник-председател. През 1995 година напуска ръководството на партията, а през 1996 година преминава в Демократическата партия, през 2000 – 2006 година е и неин заместник-председател.

На 3 април 2001 година е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за принос в развитието на НБУ и утвърждаване на департамент „Право“ на научното поприще. Проф. Джеров произнася академична лекция на тема „Законодателните промени в областта на вещното право“.

Библиография

Родословие

Външни препратки 
 От и за Александър Джеров в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България

Бележки 

Александър
Български юристи
Български политици след 1989
Български юристи от Македония
Български учени от Македония
Възпитаници на Софийския университет
Преподаватели в Нов български университет
Почетни професори на НБУ
Носители на орден „Стара планина“
Родени в София